Кутуковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Спасском районе Рязанской области Российской Федерации.

Административный центр — село Кутуково.

История 

Кутуковское сельское поселение образовано в 2006 г.

Население

Состав сельского поселения

См. также 
 Старая Рязань — один из крупнейших древнерусских городов XII—XIII веков, столица Великого Рязанского княжества и самое большое археологическое городище России

Примечания 

Муниципальные образования Спасского района Рязанской области
Сельские поселения Рязанской области